Анатолий Кондратенко:
 Кондратенко, Анатолий Иванович (род. 1950) — мэр Новочеркасска с 2010 по 2012 год.
 Кондратенко, Анатолий Борисович (1928—2003) — директор Калушского производственного объединения «Хлорвинил», Герой Социалистического Труда (1981).